

Коптогайський сільський округ — адміністративна одиниця, Курмангазинський район, Атирауська область
 Коптогайський сільський округ — адміністративна одиниця, Уїльський район, Актюбинська область

Дивись також 
 Коптогай